

Personnes

Kim Na-young (née en 1981), actrice sud-coréenne ;
Kim Na-young (née en 1988), judokate sud-coréenne ;
Kim Na-young (née en 1990), patineuse artistique sud-coréenne ;
Kim Na-young (née en 1991), chanteuse sud-coréenne.

Homonymie de personnes